harmonika – funkcja matematyczna
 harmonika – element dzieła muzycznego
 harmonika słomiana – ksylofon
 harmonika szklana – instrument muzyczny

Zobacz też 

 harmonijka ustna – instrument muzyczny
 harmonia (muzyka)